Ivan Marković – calciatore croato (1928-2006)
 Ivan Marković – calciatore serbo nato nel 1991
 Ivan Marković – calciatore serbo nato nel 1994
 Ivan Marković – calciatore svizzero nato nel 1997
 Ivan Marković - atleta serbo